nakład w poligrafii (liczba lub finansowanie publikacji)
 nakład w ekonomii (sposób organizacji produkcji)
 nakłady